Hub (Windows Phone), een applicatie voor het Windows Phone 7-besturingssysteem
 Hub (hardware), een apparaat in een computernetwerk
 Hub (telecommunicatie), een knooppunt in WAN-datanetwerken, zoals in een hub-spoke opzet
 Hub (luchthaven), een luchthaven waar men overstapt op andere vluchten
 Hubrecht (voornaam), een jongensnaam
 The Hub, een fictieve plek in de Amerikaanse televisieserie That '70s Show
 HUB Uitgevers, een uitgeverij van voornamelijk IT-gerelateerde tijdschriften
 Naaf, een machine- of fietsonderdeel
 Station Hunmanby, stationscode van dit Engels station
 Hogeschool-Universiteit Brussel, een voormalig Brussels samenwerkingsverband voor hoger onderwijs
 The Hub (televisiezender), een Amerikaans televisiezender
 Hub (striptekenaar), Franse striptekenaar